Lloyd Roubell (né le  à North Bay, dans la province de l'Ontario au Canada et mort à une date incconnue) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1934-1935 || Eagles de New Haven || Can-Am || - || 5 || 6 || 11 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
|1935-1936 || Eagles de New Haven || Can-Am || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|1935-1936 || Ramblers de Philadelphie || Can-Am || - || 6 || 8 || 14 || 21 || - || - || - || - || -
|-
|1936-1937 || Ramblers de Philadelphie || IAHL || 45 || 8 || 20 || 28 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|1937-1938 || Ramblers de Philadelphie || IAHL || 47 || 11 || 17 || 28 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
|1938-1939 || Ramblers de Philadelphie || IAHL || 52 || 12 || 33 || 45 || 30 || 9 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
|1939-1940 || Ramblers de Philadelphie || IAHL || 53 || 13 || 19 || 32 || 28 || - || - || - || - || - 
|-
|1940-1941 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 53 || 22 || 31 || 53 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|1941-1942 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 49 || 16 || 33 || 49 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|1942-1943 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 38 || 7 || 11 || 18 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|1943-1944 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 51 || 16 || 29 || 45 || 10 || - || - || - || - || -  
|-
|1944-1945 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 51 || 12 || 26 || 38 || 31 || - || - || - || - || -
|-
|1945-1946 || Barons de Cleveland || LAH || 37 || 3 || 6 || 9 || 22 || - || - || - || - || -  

|1960-1961|| Terriers de Galt || OHASr || 40|| 21|| 13|| 6|| 0|| 60 %|| 
|-
|1961-1962|| Terriers de Galt || OHASr || 34|| 24|| 10|| 0|| 0|| 70,6 %||

Références 

Naissance en mars 1914
Naissance à North Bay
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Joueur des Arrows de Philadelphie
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Barons de Cleveland 
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Date de décès non renseignée (XXe siècle)